Футболист года в Португалии — ежегодная награда, вручаемая с 1970 года. Первым лауреатом стал Эйсебио. Больше всех, 6 раз, приз получал Луиш Фигу. Больше всех призов получили футболисты «Порту» и «Бенфики» по 15 раз. Трижды приз доставался иностранцам.

С 2001 года приз может получить лишь игрок, выступающий в чемпионате Португалии, с 2007 года введена специальная награда, которую получает португалец, выступающий за рубежом, первым лауреатом нового приза стал Криштиану Роналду.

Победители

Лучший португальский футболист за границей 

Футбол в Португалии
Футбольные награды